

Biografia 
Tessy Antony è nata da François Antony, piastrellista, e da Régine Anne Antony (nata Heidemann). Ha avuto tre fratelli e una sorella: Mike, Jerry (deceduto), Ronny e Patty Antony.

Tessy, dopo essersi diplomata in un liceo di Pétange, si è arruolata assieme al fratello Ronny nell'Esercito del Lussemburgo a soli 18 anni. Nel 2004 ha partecipato ad una missione nella Jugoslavia. Durante la missione ha incontrato il principe Luigi, in visita alle truppe.

Matrimonio e famiglia 
Si sono sposati il 29 settembre 2006 e hanno avuto due figli: il principe Gabriel Michael Louis Ronny di Nassau (nato il 12 marzo 2006) ed il principe Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier di Nassau (nato il 21 settembre 2007).

Il principe Luigi, per via del suo matrimonio morganatico, ha dovuto rinunciare ai suoi diritti di successione al trono ed a quelli dei suoi figli. Inizialmente, a Tessy fu dato solamente il cognome di Nassau, senza titoli. Il 23 giugno 2009 le è stato dato il titolo di "Principessa di Lussemburgo" e il trattamento di "Altezza Reale". Anche i suoi figli hanno ricevuto i titoli di "Principi di Nassau", con il trattamento di "Altezza Reale".

Il 18 gennaio 2017 la Corte granducale ha annunciato il divorzio, a seguito del quale Tessy perderà i suoi titoli regali. Il divorzio è stato confermato il 4 aprile 2019. Tessy ha dichiarato che avrebbe tenuto i suoi titoli fino al 1º settembre 2019 e che tornerà al suo cognome da nubile con l'aggiunta di "de Nassau" (Tessy Antony-de Nassau).

Il 31 dicembre 2020, Tessy ha annunciato di essere fidanzata ufficialmente con il suo compagno Frank Floessel. I due si sono sposati il 23 luglio 2021. 

Il 24 febbraio 2021 hanno annunciato tramite il profilo Instagram di Tessy di aspettare il loro primo figlio insieme (il terzo per Tessy ed il secondo per Frank). Il 24 giugno, Tessy ha annunciato che il bambino sarà maschio. Il 26 agosto è nato Theodor Frank Floessel in Zurigo.

Titoli e trattamento 

 28 ottobre 1985 – 29 settembre 2006: Miss Tessy Antony
 29 settembre 2006 – 23 giugno 2009: Mrs. Tessy Antony de Nassau
 23 giugno 2009 - 1 settembre 2019: Sua Altezza Reale la Principessa Tessy di Lussemburgo, Principessa di Nassau e Borbone-Parma
1 settembre 2019 - in corso: Ms. Tessy Antony de Nassau

Onorificenze

Onorificenze lussemburghesi

Onorificenze straniere

Onorificenze accademiche

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni